Bajo sospecha puede referirse a:

 Bajo sospecha (1941), libro de Helen MacInnes;
 Bajo sospecha (1943), película estadounidense;
 Bajo sospecha (1982), película estadounidense;
 Bajo sospecha (1991), película estadounidense;
 Bajo sospecha (2000), película estadounidense;
 Bajo sospecha (2013), libro del uruguayo Fernando Amado.
 Bajo sospecha (2015 - 2016), serie de televisión española de Antena 3.